Бердянськ — місто обласного значення в Україні, на півдні Запорізької області, на північному узбережжі Азовського моря.
 Бердянськ — аеропорт, розташований в місті Бердянськ.

Інше:
 Бердянськ — монітор Військово-морських сил СРСР
 Бердянськ — артилерійський катер Військово-Морських Сил України.